Tōde – disciplina di autodifesa
 Arne Tode – pilota motociclistico tedesco
 Emil Tode – scrittore estone